|-
| 151201 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151202 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151203 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151204 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151205 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151206 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151207 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151208 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151209 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151210 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151211 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151212 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151213 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151214 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151215 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151216 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151217 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151218 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151219 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151220 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151221 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151222 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151223 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151224 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151225 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151226 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151227 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151228 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151229 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151230 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151231 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151232 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151233 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151234 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151235 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151236 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151237 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151238 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151239 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151240 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151241 - || 2002 AE || 4 ianuarie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 151242 Hajós ||  || 11 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 151243 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151244 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151245 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151246 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151247 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151248 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151249 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151250 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151251 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151252 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151253 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151254 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151255 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151256 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151257 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151258 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151259 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151260 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151261 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151262 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151263 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151264 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151265 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151266 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151267 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151268 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151269 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151270 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151271 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151272 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151273 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151274 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151275 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151276 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151277 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151278 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151279 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151280 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 151281 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151282 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151283 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151284 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151285 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151286 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151287 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151288 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151289 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151290 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151291 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151292 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 151293 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151294 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151295 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151296 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || D. T. Durig
|-
| 151297 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151298 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151299 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151300 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-